Piedras Negras kan syfta på:

Guatemala 

 Piedras Negras, Guatemala, fornlämning, Petén,

Mexiko 

 Piedras Negras, Veracruz, ort, 
 Piedras Negras, Querétaro Arteaga, ort, 
 Piedras Negras (kommun), Coahuila, 
 Piedras Negras, ort, Coahuila, 
 Piedras Negras, Oaxaca, ort,